Le Qatar Masters est un tournoi de golf, du circuit professionnel Tour européen PGA, qui se déroule à Doha au Qatar.

Histoire 

1 : Victoire en Play-off

Voir aussi

Articles connexes 
 Tour européen PGA

Liens externes 
  Site officiel
  Doha Golf Club

Notes et références 

Tournoi du tour européen PGA
Événement sportif à Doha